António Ribeiro Chiado (1520 (?) - 1591), poète portugais
 Le Chiado est le quartier chic du vieux Lisbonne
 Musée du Chiado ou Musée national d'art contemporain, situé dans le quartier homonyme du centre historique de Lisbonne,
 Baixa-Chiado (métro de Lisbonne), station de métro de Lisbonne.